Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 254-es, -es, továbbá 254E és 254M jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 254E busz (Budapest)
 254M busz (Budapest, 2019–2023)megszűnt
 -es busz (Budapest, 2007–2008)megszűnt

 254-es busz (Kecskemét)